Lookout Mountain – wzniesienie na pograniczu Alabamy, Tennessee i Georgii
Miejscowości w USA:
 Lookout Mountain – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Lookout Mountain – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Walker
 Lookout Mountain – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton